Вілле́р-Сен-Сепю́лькр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 60 км на південь від Ам'єна, 12 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 350 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 953,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-Сен-Сепюлькр на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Сен-Сепюлькр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Сен-Сепюлькр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза